Skalicky oder Skalický ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Skalický (* 1934), tschechischer römisch-katholischer Theologe
 Peter Skalicky (* 1941), Rektor der Technischen Universität Wien
 Vladimír Skalický (1930–1993), tschechischer Botaniker

Siehe auch:
 Skalitzky